Steve Sparks (1949) geológus, vulkanológus
 Steve Sparks (1965) MLB-s baseball játékos
 Steve Sparks (1975) MLB-s baseball játékos